The Great Jamaican est une marque de commerce de la compagnie I-D Foods. Elle distribue la gingerbeer, un soda piquant au gingembre, disponible au Canada et dans plusieurs états américains.

Historique 
Le produit existe depuis plus de 60 ans mais un changement d'image a été fait en 2014 afin d'amener le personnage de Pirate Jake, pirate britannique ayant navigué dans la mer des caraïbes et en Jamaïque, et ainsi développer la recette du ginger beer.

Commercialisation 
La gingerbeer The Great Jamaican est distribuée chez IGA, Metro, Maxi, Sobey's, Loblaws, Fed Co-op et plusieurs autres bannières canadiennes.

Notes et références 

Bière canadienne